Скоробогатово — название нескольких населённых пунктов:
 Скоробогатово — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Скоробогатово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.